Combat folk, genere musicale.
 Combat Folk, primo demotape autoprodotto del gruppo dei Modena City Ramblers.